Le  Grand Prix moto du Japon 2009 est la deuxième manche du championnat du monde de vitesse moto 2009. La compétition s'est déroulée du 24 au 26 avril sur le circuit de Motegi devant plus de 41 533 spectateurs.

C'est la  du Grand Prix moto du Japon.

Résultats des MotoGP

Résultats des 250 cm

Résultats des 125 cm

Liens externes 
 Site officiel de MotoGP

Grand Prix moto du Japon
Japon
Sport au Japon en 2009
Sport en avril 2009